Zehetgruber ist der Familienname folgender Personen:

 Leopoldine Zehetgruber (1860–1935), österreichische Volkssängerin und Schauspielerin
 Franz Zehetgruber (1882–1970), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Martin Zehetgruber (* 1961), österreichischer Bühnenbildner und Theaterausstatter
 Rudolf Zehetgruber (* 1926), österreichischer Filmregisseur und Schauspieler